Присса́к () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 45 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 694 человека (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Мартен
 Замок Жирон
 Музей сельскохозяйственной техники
 Музей почты

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini